Snijders ist der Familienname folgender Personen:

 A. L. Snijders (1937–2021), niederländischer Schriftsteller
 Cornelius Snijders (1852–1939), niederländischer General 
 Eddy Snijders (1923–1990), surinamischer Musiker und Komponist
 Errol Snijders (* 1948), surinamischer Politiker
 Genaro Snijders (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Jan Snijders (1943), niederländischer Judoka
 Joey Snijders (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 John Snijders (* 1963), niederländischer Pianist
 Peter Snijders (1943), niederländischer Judoka
 Ronald Snijders (* 1951), niederländischer Jazzmusiker und Autor
 Tom Snijders (* 1949), Professor für Statistik und Methodologie
 Wende Snijders (* 1978), niederländische Chansonsängerin

Siehe auch:
 Snyders